Лас Лусес има више значења:

 Лас Лусес (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Лусес (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Лусес (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Лусес (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Лусес, Санта Барбара (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Лусес (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику